Пигулевский — фамилия. Известные носители:

 Пигулевский, Владимир Васильевич (1889—1958) — белорусский и латвийский педагог, политик, драматург.
 Пигулевский, Георгий Андреевич (1919—1988) — советский инженер, лауреат Ленинской и Сталинской премий
 Пигулевский, Георгий Васильевич (1888—1964) — советский химик-органик, биохимик растений, доктор химических наук, профессор, крупный специалист в области химии терпеноидов. Муж Н. В. Пигулевской-Стебницкой.
 Пигулевский, Лев Павлович (1838—?) — русский (белорусский) художник-портретист, неоднократно награждён серебряными медалями, а также бриллиантовым перстнем от императора Александра II; в 1876—1877 участвовал в создании образов для храма Христа Спасителя в Москве.
 Пигулевский, Сергей Владимирович (1899—1972) — советский паразитолог, токсиколог, доктор медицинских наук, профессор.

 Пигулевская, Нина Викторовна (1894—1970) — советский историк, член-корреспондент АН СССР.